Сарлык:
 Са́рлык — русское название горного яка, парнокопытное млекопитающее из рода настоящих быков семейства полорогих.
 Сарлык — село в Улытауском районе Улытауской области Казахстана.
 Сарлык — самая высокая гора Семинского перевала.
 Сарлык — река у подножия горы Сарлык.